Awans (Waals: Awan) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 9.000 inwoners.

Kernen
Naast Awans zelf bestaat de gemeente nog uit vier deelgemeenten

Deelgemeenten

Geschiedenis 
Awans was bezit van de Abdij van Chèvremont (te Chaudfontaine) en kwam in 779 in bezit van Karel de Grote, welke hem ruilde tegen andere bezittingen. Aldus kwam Awans aan de Abdij van Stavelot. In 854 werd Awans door Lotharius I toegewezen aan de Abdij van Prüm. Als voogd werd een feodaal heer aangesteld die bleef bestaan tot aan de opheffing van het ancien régime door de Fransen, einde 18e eeuw.

Van 1296-1335 speelde de Awans- en Warouxoorlog zich af. In 1497 werd het kasteel van Awans belegerd en verwoest door de burgers van Tongeren, in het kader van de strijd tussen Horne en Van der Marck. Van het kasteel is niets over dan enkele steenresten in een weiland nabij de sporthal.

Bezienswaardigheden 
Sint-Agathakerk
Kasteel van Awans
Enkele vierkantshoeven, waaronder Ferme du Tige.

Natuur en landschap 
Awans ligt op het Haspengouws Plateau, ten westen van de Luikse agglomeratie, op een hoogte van ongeveer 165 meter. In het oosten en noorden wordt de plaats door autowegen omsloten. Hoewel de bevolking door de nabijheid van Luik, van een groot bedrijventerrein (Parc d'activités économiques de Grâce-Hollogne) en van de Luchthaven van Luik begin 21e eeuw snel toeneemt, heeft Awans deels nog een landelijk karakter.

Politiek

Burgemeesters 
 ?-1992 Maurice Barchy
 1992-1995 Roger Heyne (PS)
 1996-2000 René Brabant (buiten de raad)
 2001-2006 José Capelle
 2007-2014 André Vrancken (PS)
 2014-2018 Pierre-Henri Lucas
 2019-heden Thibaud Smolders

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

De zetels van de bestuursmeerderheid worden vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen; 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geboren in Awans
 Jean-Claude Marcourt (1956), politicus

Nabijgelegen kernen 
Bierset, Hognoul, Loncin

Externe link 
 Website van de gemeente
 Onroerend erfgoed

Plaats in Luik (provincie)